Bellísima puede referirse a:

 Bellísima, película italiana de 1951.
 Bellísima, telenovela venezolana de 1991.
 Belíssima, telenovela brasileña de 2005.
 Antigonon leptopus, planta fanerógama de la familia de las poligonáceas.

Enlaces externos